El anglicismo bracket, castellanizado como 'bráket' o, menos correctamente, 'bráquet', puede referirse a:
 Brákets o apliques ortodóncicos, aparatos para corregir anomalías en la posición de los dientes.
 Brackets, los símbolos de puntuación {}, habitualmente denominados 'llaves', en español.
 Bracket, elemento del patinaje artístico sobre hielo.
 Bracket, banda estadounidense de punk-rock.
 Notación braket o notación de Dirac, nomenclatura para describir estados cuánticos.